Kleopas eller Cleopas är ett namn, som kan syfta på
 Kleopas – en av lärjungarna i Emmausvandringen, en berättelse i Lukasevangeliet
 Cleopas Strongylis, född 1966, grekisk-ortodox präst och biskop